Маскот (фр. Mascotte — «людина, тварина або об'єкт, який приносить удачу») — персонаж, антропоморфний чи будь-який інший, котрий є символом чогось.
 Операція «Маскот» (англ. Operation Mascot) — операція палубної авіації Королівського військово-морського флоту Великої Британії з нальоту на німецький лінкор «Тірпіц», здійснений 3 квітня 1944 року упродовж Другої світової війни.
 Маскот Парк, «Маскот Парк» або Стадіон «Сількеборг» (дан. Mascot Park, Silkeborg Stadion) — футбольний стадіон у місті Сількеборг, Данія.
 Маскот (Теннессі), Маскот (англ. Mascot) — переписна місцевість (CDP) в США, в окрузі Нокс штату Теннессі.
 Маскот-Джефферсон Сіті, Джефферсон–Сіті Маскот (англ. Mascot-Jefferson City Zinc District) — рудний район з видобутку цинкових руд у США (шт. Теннессі).